Le tournoi de tennis Nordic Light est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Espoo du 5 au .

Svetlana Kuznetsova remporte le simple dames. En finale, elle bat Denisa Chládková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Svetlana Kuznetsova et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Nordic Light
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2002
Nordic Light
Sport en Suède en 2002
Compétition de tennis en Finlande
Tennis en août 2002